

Geografia

Austria 
 St. Bartholomä – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Niemcy 
 St. Bartholomä – dzielnica gminy Friesenried w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 St. Bartholomä – dzielnica gminy Schönau am Königssee w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land

Zobacz też 
 Bartholomä
 Sankt Bartholomä
 Św. Bartłomiej